Ел Мамејал има више значења:

 Ел Мамејал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мамејал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамејал (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамејал (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамејал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику